Паж:

 Паж — в средневековье первая ступень к посвящению в рыцари.
 Паж — река в Юрьевецком районе Ивановской области России, нижний приток Елнати, впадает справа.
 Женевьева Паж (род. 1927) — французская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Паж герцога Савойского — роман Дюма, посвящённый истории Франции XVI в.